A 2005-ös Roland Garros női versenyét a belga Justine Henin-Hardenne nyerte a francia Mary Pierce előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
 Lindsay Davenport (Negyeddöntő) 
 Marija Sarapova (Negyeddöntő) 
 Amélie Mauresmo (Harmadik kör) 
 Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör) 
 Anastasia Myskina (Első kör) 
 Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör) 
 Nagyezsda Petrova (Elődöntő) 
 Patty Schnyder (Negyedik kör) 
 Vera Zvonarjova (Harmadik kör) 
 Justine Henin-Hardenne (Bajnok) 
 Venus Williams (Harmadik kör) 
 Jelena Bovina (Negyedik kör) 
 Nathalie Dechy (Harmadik kör) 
 Kim Clijsters (Negyedik kör) 
 Jelena Janković (Első kör) 
 Elena Likhovtseva (Elődöntő) 

 Tatiana Golovin (Harmadik kör)
 Silvia Farina Elia (Harmadik kör) 
 Shinobu Asagoe (Második kör) 
 Daniela Hantuchová (Harmadik kör) 
 Mary Pierce (Döntős) 
 Francesca Schiavone (Negyedik kör) 
 Szugijama Ai (Első kör) 
 Magdalena Maleeva (Második kör) 
 Gyinara Szafina (Első kör) 
 Paola Suárez (Első kör) 
 Amy Frazier (Második kör) 
 Marion Bartoli (Első kör) 
 Ana Ivanović (Negyeddöntő) 
 Gisela Dulko (Első kör) 
 Karolina Šprem (Második kör) 
 Flavia Pennetta (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Eredmények

N1